Raja Basa (Bengkunat), een plaats in Indonesië
Raja Basa (Bandar Negeri Semuong), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing